En Pologne, Łubno peut désigner :

 Łubno, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Łubno, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Łubno, village de la voïvodie de Łódź
 Łubno, village de la voïvodie de Lublin
 Łubno, village de la voïvodie de Mazovie
 Łubno, village de la voïvodie de Poméranie
 Łubno, village de la voïvodie de Sainte-Croix